Alix Strachey (1892-1973), psychanalyste américano-britannique, épouse de James Strachey ;
 Christopher Strachey (1916-1975), informaticien britannique, fils d'Oliver et Ray Strachey ;
 
 James Strachey (1887-1967), psychanalyste britannique, époux d'Alix Strachey ;
 Jane Maria Strachey (1840-1928), écrivaine et suffragiste, épouse de Richard Strachey ;
 John St Loe Strachey (1860-1927), journaliste britannique ;
 
 Julia Strachey (1901-1979), écrivaine britannique, fille d'Oliver Strachey ;
 Lytton Strachey (1880-1932), écrivain et critique britannique ;
 Oliver Strachey (1874-1960), fonctionnaire du Foreign Office, cryptanalyste des services spéciaux britanniques, époux de Ray Strachey ;
 Pernel Strachey (1876-1951), universitaire britannique ;
 Philippa Strachey (1872-1968), féministe britannique ;
 Ray Strachey (1887-1940), écrivaine et personnalité politique féministe britannique, épouse d'Olivier Strachey ;
 Richard Strachey (1817-1908), haut fonctionnaire et administrateur colonial britannique, époux de Jane Maria Strachey.

Personnage de fiction 
 Donald Strachey, héros d'une série de romans policiers écrits par Richard Stevenson.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais